Dobrzyca ist ein polnischer Orts-, See- und Flussname:

Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Dobrzyca (Szydłowo) (Borkendorf, Kreis Deutsch Krone/Pommern)
 Dobrzyca (1939–45 Dobberschütz, Wartheland)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dobrzyca (Będzino) (Kordeshagen, Kreis Köslin/Pommern)
 Dobrzyca (Wałcz) (Döberitzfelde, Kreis Deutsch Krone/Pommern)

See:
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Jezioro Dobrzyca ((Alt) Döberitzer See, Kreis Regenwalde/Pommern)

Flüsse:
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Dobrzyca (Radomka)
 Dobrzyca (Raciążnica)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dobrzyca (Piława)

Siehe auch: Stara Dobrzyca (Alt Döberitz, Kreis Regenwalde/Pommern)